Bellay je priimek več oseb:    
 Eustache du Bellay, francoski rimskokatoliški škof
 Jean du Bellay, francoski rimskokatoliški škof in kardinal
 Martin du Bellay, francoski rimskokatoliški škof
 René du Bellay de Langey, francoski rimskokatoliški škof